Tănase Scatiu se poate referi la:

 Tănase Scatiu,  un roman scris de Duiliu Zamfirescu și publicat în anii 1895-1896 sub formă de foileton și în 1907 în volum
 Tănase Sotirescu zis Scatiu, personajul titular fictiv din romanele Viața la țară și Tănase Scatiu ale lui Duiliu Zamfirescu
 Tănase Scatiu, spectacol de teatru radiofonic din 1967, cu Ștefan Mihăilescu-Brăila în rolul lui Tănase Sotirescu
 Tănase Scatiu, un film din 1976 regizat de Dan Pița, inspirat din romanul omonim al lui Duiliu Zamfirescu

Note